FLH est un sigle qui peut signifier :
 Fiche Ligne Hebdomadaires, un document utilisé dans le système ferroviaire français ;
 Front de libération homosexuel, un mouvement de protestation contre l'oppression policière aux États-Unis et au Canada dans les années 1970.
 Fuck les hommes: créé par un trio d’amies qui ont souffert à cause des hommes. Cette expression française est souvent utilisée lors de disputes avec leur conjoint/ex ou bail.  Ce terme provoque de la haine et du dégoût envers la gente masculine. En effet cette espèce, est très irrespectueuse, lâche, bête, impulsive et nous en passons. Fuck les hommes soumet donc une vibe: nous n’avons pas besoin d’eux, nous sommes bien seules. D’où l’expression «  il vaut mieux être seule que mal accompagné » ( sauf pour le sport de chambre ;) )

Notes et références